Trent John Alexander-Arnold (ur. 7 października 1998 w Liverpoolu) – angielski piłkarz, występujący na pozycji obrońcy w angielskim klubie Liverpool oraz w reprezentacji Anglii.

Kariera klubowa 
Jest wychowankiem Liverpoolu. W 2016 dołączył do seniorskiego zespołu tego klubu. W Premier League zadebiutował 14 grudnia 2016 w wygranym 3:0 meczu z Middlesbrough Do gry wszedł w doliczonym czasie gry, zastępując Divocka Origiego.

Kariera reprezentacyjna 
W 2018 został powołany przez selekcjonera Garetha Southgate’a do kadry na mistrzostwa świata. W reprezentacji Anglii zadebiutował 7 czerwca 2018 w wygranym 2:0 meczu z Kostaryką.

Statystyki kariery 
 Aktualne na dzień 1 lutego 2020

Sukcesy

Liverpool 
 Puchar Anglii 2022
 Puchar Ligi Angielskiej 2022
 Mistrzostwo Anglii: 2019/2020
 Tarcza Wspólnoty: 2022
 Liga Mistrzów UEFA: 2018/2019
 Superpuchar Europy UEFA: 2019
 Klubowe mistrzostwo świata: 2019

Reprezentacyjne 
 3. miejsce w Lidze Narodów UEFA: 2018/2019

Wyróżnienia 
 Młody gracz sezonu w Liverpoolu: 2016/2017, 2017/2018
 Drużyna Roku w Anglii (PFA): 2018/2019
 Drużyna roku według IFFHS: 2019
 Drużyna sezonu Ligi Mistrzów UEFA: 2018/2019
 Drużyna sezonu najmocniejszych lig w Europie według WhoScored: 2021/2022
 Jedenastka roku według L’Équipe: 2021
 Jedenastka rundy jesiennej według Goal.com: 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Reprezentanci Anglii w piłce nożnej
Piłkarze Liverpool F.C.
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022
Zdobywcy Pucharu Europy i Ligi Mistrzów
Brytyjczycy pochodzenia amerykańskiego
Ludzie urodzeni w Liverpoolu
Urodzeni w 1998